Пінял () — португальська власна назва.

Топоніми

Пінял-ду-Норте — парафія.